Западный Танджунг-Джабунг () — округ в составе провинции Джамби. Административный центр — город Куала-Тункал.

География 
Площадь округа — 4649,85 км². На западе граничит с округом Тебо, на юге — с округом Батангхари, на юго-востоке — с округом Муаро-Джамби, на юго-востоке — с округом Восточный Танджунг-Джабунг, на севере — с территорией провинции Риау, на северо-востоке омывается водами Южно-Китайского моря.

Население 
Согласно переписи 2010 года, на территории округа проживало 278 741 человек.

Административное деление 
Территория округа Западный Танджунг-Джабунг административно подразделяется на 13 районов (kecamatan):

Примечания 

Округа провинции Джамби